Strotarchus är ett släkte av spindlar. Strotarchus ingår i familjen sporrspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sporrspindlar
Strotarchus